Le Baiser est le titre de plusieurs œuvres, par référence à un baiser, geste impliquant un toucher avec les lèvres.

Cinéma 
 Le Baiser de May Irwin et John C. Rice, film américain muet de  William Heise sorti en 1896, premier baiser sur la bouche et premier scandale lié à la représentation de la sexualité au cinéma ; 
 Le Baiser (The Kiss), film américain réalisé par Jacques Feyder sorti en 1929 ; 
 Le Baiser (Reigen), film allemand d'Otto Schenk d'après La Ronde d'Arthur Schnitzler sorti en 1973 ; 
 Le Baiser, court-métrage français de  Pascale Ferran sorti en 1990 ; 
 De kus, film belge de Hilde Van Mieghem sorti en 2004 ; 
 Le Baiser, court-métrage français de Stefan Le Lay sorti en 2005 ; 
 Le Baiser, court-métrage français de Julien Eger sorti en 2007 ; 
 Le Baiser, court-métrage français de Jimmy Laporal-Trésor  sorti en 2013 ; 
 Le Baiser, film pornographique français d'Ovidie sorti en 2015.

Littérature 
 Le Baiser, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1882.
 Le Baiser, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1887
 Le Baiser (The Kiss), roman de Danielle Steel, paru en France en 2002.

Théâtre 
 Le Baiser, pièce de Théodore de Banville parue en 1887.

Musique

Album 

 Le Baiser, cinquième album studio d'Indochine sorti en 1990.

Chanson 

 Le Baiser, chanson d'Indochine du cinquième album studio du même nom ;
 Le Baiser, chanson d'Alain Souchon sortie en 1999.

Peinture 
 Le Baiser, Francesco Hayez (1859)
 Le Baiser, Henri de Toulouse-Lautrec (1892)
 Dans le lit, le baiser, Henri de Toulouse-Lautrec (1892)
 Le Baiser, Edvard Munch (1897)
 Le Baiser, Gustav Klimt (1908)
 Le Baiser, Joan Miró (1924)
 Le Baiser, Jean-Claude Meynard (1983)

Photographie 
 Le Baiser de l'hôtel de ville, photographie de Robert Doisneau

Sculpture 
 Le Baiser, Constantin Brâncuși ; plusieurs versions existent, dont la version originale qui est installée au cimetière du Montparnasse à Paris
 Le Baiser ou Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, sculpture de marbre d'Antonio Canova (1793), exposée au musée du Louvre à Paris
 Le Baiser, Jef Lambeaux (1881)
 Le Baiser, plusieurs sculptures d'Auguste Rodin

de:Der Kuß